Rietzschkegrund steht für:

 Rietzschkegrund, eine Bergschlucht in der Lößnitz, in der Stadt Radebeul im Landkreis Meißen, Sachsen
 Rietzschkegrund (Straße), eine Straße, die als Berggasse im Rietzschkegrund beginnt und nach dessen Verlassen als Straße und als Waldwanderweg weiterführt